III liga polska w piłce nożnej (2021/2022)/Grupa IV – 6. edycja rozgrywek czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2016 roku, która zredukowała liczbę grup z 8 do 4. Brało w niej udział 18 drużyn z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zasady rozgrywek 
W III lidze sezonu 2021/2022 brały udział drużyny, podzielone na zasadzie terytorialnej na 4 grupy:

 grupa I (województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie),
 grupa II (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie),
 grupa III (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie),
 grupa IV (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Mistrzowie każdej z grup uzyskali awans na poziom centralny – do II ligi. Cztery ostatnie drużyny spadły na poziom wojewódzki – do odpowiedniej terytorialnie grupy IV ligi. 

Drużyny, które wycofałyby się z rozgrywek po rozegraniu mniej niż 50% spotkań, były automatycznie relegowane o dwa szczeble ligowe niżej (do klasy okręgowej) i przesunięte na koniec tabeli, a osiągnięte przez nie rezultaty mogły zostać anulowane. Drużyny, które wycofałyby się z rozgrywek po rozegraniu 50% lub więcej spotkań, również mogły zostać automatycznie relegowane o dwa szczeble ligowe niżej i przesunięte na koniec tabeli, ale za nierozegrane mecze przyznawany byłby walkower 3:0 dla zespołów przeciwnych. Wykluczenie z rozgrywek groziło również za nieprzystąpienie z własnej winy do trzech meczów.

Uczestnicy 

|
Objaśnienia:
 Unia Tarnów, mistrz IV ligi małopolskiej wschód wygrał swoje mecze barażowe o awans do III ligi z Wiślanami Jaśkowice, mistrzem IV ligi małopolskiej zachód.

Rozgrywki

Tabela 

||rowspan=14|

Miejsca po danych kolejkach 

UWAGI:

 Grubsza linia pionowa oznacza granicę między rundą jesienną a wiosenną.

Lider kolejka po kolejce 

Objaśnienia:

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: 
 zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „2”).
 kolor zielony zaznaczono wygrany mecz, kolor żółty oznacza remis, natomiast kolor różowy mecz przegrany.

III liga polska w piłce nożnej (2021/2022)